Тиму́р Кама́лович Досымбе́тов (17 декабря 1957, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 3 декабря 2015, Алматы, Республика Казахстан) — советский, казахский спортсмен по современному пятиборью, Заслуженный мастер спорта СССР (1982). Чемпион мира (1982), неоднократный победитель и призёр всесоюзных и международных соревнований.

Выступал за «Динамо» (Алма-Ата). По национальности — казах.

Биография 
Пришёл в современное пятиборье в 1969 году совсем мальчишкой, ему было тогда лет 12. По воспоминаниям его тренера Валерия Кашельского уже тогда Тимур проявил себя работоспособным, целеустремленным спортсменом, целиком и полностью посвятив себя спорту. Сначала занимался плаванием, затем выбрал пятиборье. Ему хорошо удавались технические виды современного пятиборья: стрельба, фехтование и верховая езда (конкур), хотя и в других он показывал хорошие результаты.

На протяжении многих лет был ведущим пятиборцем Республики Казахстан. С 1979 по 1983 годы входил в основной состав сборной команды СССР по современному пятиборью.

Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1981). Преподаватель физического воспитания. Член КПСС (1982—1991).

В 1983 году после завершения спортивной карьеры — инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при УВВ МВД СССР по Средней Азии и Казахстану.

С 1984 года — старший тренер сборной Казахстана по современному пятиборью.

С 1987 года — начальник учебно-спортивного отдела Республиканского совета ФСО «Динамо».

С 1990 года — первый президент Национального олимпийского комитета Казахстана.

С 1993 года — первый заместитель председателя Казахского ФСО «Динамо», первый вице-президент Национального олимпийского комитета по совместительству.

С 2002 года — снова президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

С 2006 года по н/в — Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Так же является членом исполкома Международной спортивной федерации по современному пятиборью, членом технического комитета Олимпийского совета Азии, вице-президент Федерации современного пятиборья Казахстана, член Всемирного клуба мушкетеров.

Полковник внутренней службы.

Женат. Супруга — Туткибаева Гульжан Усанбековна. Народная артистка РК (балерина). Сын — Досымбетов Камал Тимурович (1980 г.р.).

Скончался 3 декабря 2015 года.

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр VII Летней Спартакиады народов СССР в командном первенстве (1979)
 Победитель открытого чемпионата Мексики (1981, Мехико).
 Обладатель Суперкубка Гостелерадио СССР (1981, Москва).
 Обладатель Кубка СССР (1981, Москва) в команде.
 Зимний чемпион СССР в личном первенстве (1982, Таллин).
 Чемпион мира в командном первенстве (1982, Рим, Италия).
 Заслуженный мастер спорта СССР по современному пятиборью (1982).

Государственные награды 
 Орден «Курмет» (2008)
 медаль «Астана» (1998)
 медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 почётные грамоты Президиума Верховного Совета Казахской ССР (1983) и Республики Казахстан (1996)

Международное признание 
На состоявшемся в ноябре 2016 года во Франкфурте (Германия) 68-м Конгрессе Международного Союза современного пятиборья президент UIPM доктор Клаус Шорман объявил о том, что имя Тимура Досымбетова, выдающегося спортсмена РК, первого президента НОК Республики Казахстан, члена исполкома UIPM и AMPC в разные годы, внесено в зал славы UIPM Олимпийского музея в г. Лозанна (Швейцария) . За свой огромный вклад в развитие современного пятиборья и олимпийского движения Тимур Досымбетов был посмертно удостоен медали «Почетный член UIPM».

Примечания

Ссылки 
 Туткибаева Гульжан Усанбековна

Пятиборцы СССР
Пятиборцы Казахстана
Чемпионы мира по современному пятиборью
Президенты НОК Казахстана
Тренеры Казахстана
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎